Варшавская битва:
 Варшавская битва (1656) — победа шведско-бранденбургских войск над поляками в ходе Северной войны 1655—1660 годов
 Осада Варшавы (1831) — взятие Варшавы русской армией в рамках Польского восстания 1830 года
 Варшавская битва (1914) —оборона Русской армией Варшавы  в ходе Первой мировой войны
 Варшавская битва (1920) — победа польской армии над Красной армией в ходе Польско-советской войны 1919—1921 годов
 Варшавская битва 1920 года — исторический фильм польского режиссёра Ежи Гофмана.